Topaloğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Topal“ (türk. topal = der Hinkende, der Lahme).

Namensträger 
 Açelya Topaloğlu (* 1986), türkische Schauspielerin
 Ahmet Topaloğlu (1914–1981), türkischer Politiker
 Birol Topaloğlu (* 1965), türkischer Musiker
 Cihan Topaloğlu (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Mustafa Topaloğlu (* 1957), türkischer Sänger

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname